Paolucci ist der Familienname folgender Personen:
 Alex Paolucci, italienischer Filmregisseur und Schauspieler
 Antonio Paolucci (* 1939), italienischer Kunsthistoriker und Politiker
 Camillo Paolucci (1692–1763), Kardinal
 Fabrizio Paolucci (1651–1726), italienischer Kardinal
 Flavio Paolucci (* 1934), Schweizer Maler, Bildhauer, Objekt- und Installationskünstler
 Francesco Paolucci (1581–1661), italienischer Kardinal
 Gianfranco Paolucci (* 1934), italienischer Fechter

 Luciano Paolucci Bedini (* 1968), italienischer Geistlicher, Bischof von Gubbio und Città di Castello
 Luigi Paolucci (1849–1935), italienischer Naturwissenschaftler und Schriftsteller
 Massimo Paolucci (* 1959), italienischer Politiker
 Michele Paolucci (* 1986), italienischer Fußballspieler
 Raffaele Paolucci (1892–1958), italienischer Chirurg und Politiker

siehe auch
 Paulucci